Jonas Elmer ist der Name folgender Personen:

* Jonas Elmer (Regisseur) (* 1966), dänischer Filmregisseur
 Jonas Elmer (Fussballspieler) (* 1988), Schweizer Fußballspieler